Kim Mikael Källström (Sandviken, 24 augustus 1982) is een Zweeds voormalig voetballer die als middenvelder speelde. Källström kwam ook uit in het Zweeds voetbalelftal. Hij speelde onder meer voor BK Häcken en Djurgårdens IF uit zijn geboorteland, en in Frankrijk voor Stade Rennais en Olympique Lyon.

Carrière 
Källström begon in de jeugd bij BK Häcken en ging in 2002 naar Djurgårdens IF, waar hij twee kampioenschappen en een bekeroverwinning behaalde. Na de Allsvenskan van 2003 vertrok Källström naar het buitenland, naar het Franse Stade Rennais. In 2006 vertrok hij naar Olympique Lyon, waarmee hij drie keer op rij landskampioen werd. In de zomer van 2012 maakte hij de overstap naar Spartak Moskou. Vanaf januari 2014 werd hij voor een half jaar uitgeleend aan het Engelse Arsenal. Door een rugblessure speelde hij echter maar drie wedstrijden voor de Londense ploeg. Van 2015 tot eind januari 2017 speelde hij voor Grasshoppers. Daarna keerde hij terug bij Djurgårdens IF. Op 15 december 2017 kondigde hij aan te stoppen als speler.

Källström heeft de UEFA-managmentopleiding Executive Master for International Players (MIP) gedaan.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 14 mei 2016.

Interlandcarrière 
Källström speelde zijn eerste interland op 1 februari 2001 tegen Finland. Hij maakt deel uit van de selectie voor het WK voetbal 2006 en speelde tot ruim 120 interlands, waarin hij zestien keer tot scoren kwam. Op 11 mei 2016 werd Källström opgenomen in de Zweedse selectie voor het Europees kampioenschap voetbal 2016 in Frankrijk. Zweden werd uitgeschakeld in de groepsfase na nederlagen tegen Italië (0–1) en België (0–1) en een gelijkspel tegen Ierland (1–1). Hij speelde zijn laatste wedstrijd voor de nationale ploeg op woensdag 22 juni 2016 tegen België, net als spits Zlatan Ibrahimovic en doelman Andreas Isaksson.

Erelijst 
 Landskampioen Zweden: 2002, 2003 (Djurgårdens IF)
 Zweedse beker: 2002 (Djurgårdens IF)
 Landskampioen Frankrijk: 2006, 2007, 2008 (Olympique Lyonnais)
 Franse Supercup: 2006, 2007, 2012 (Olympique Lyonnais)
 Franse beker: 2008, 2012 (Olympique Lyonnais)
 Winnaar Peace Cup: 2007 (Olympique Lyonnais)
 FA Cup: 2014 (Arsenal FC)

Zie ook
Lijst van spelers van het Zweedse voetbalelftal

Zweeds voetballer